La sombra del pasado puede referirse a:

 La sombra del pasado, película argentina.
 La sombra del pasado, telenovela mexicana.